Кинли (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кинли, Дэвид (1861—1944) — американский экономист, профессор Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.
 Кинли, Себастьян (род. 1984) — немецкий триатлет, выступающий в гонках на длинных дистанциях.
 Кинли Дорджи (:en:Kinley Dorji) — бутанский политик и журналист.
 См. также 
 Мак-Кинли